Backcountry („Hinterland“) steht für:

 Backcountry (Naturschutz), nur mit Erlaubnis betretbare Zonen
 Backcountry, Ski- und Snowboardfahren abseits der Piste, siehe Freeride (Wintersport)
 Backcountry, Langlaufen abseits der Loipe, siehe Skilanglauf #Querfeldein („backcountry“)
 Backcountry – Gnadenlose Wildnis, kanadischer Spielfilm von Adam MacDonald (2013)